Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2019/20 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2019/20 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kadergröße ist nicht beschränkt.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes, bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) in Klammern angegeben
 Nation: Nationalität zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; AUS = Australien, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, INA = Indonesien, IND = Indien, IRL = Irland, ISL = Island, ISR = Israel, ITA = Italien, KOR = Südkorea, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MEX = Mexiko, MKD = Nordmazedonien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SVK = Slowakei, TUR = Türkei, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Guildford A&DC I. Mannschaft

chess.com Manx Liberty

Cheddleton and Leek Chess Club

Chessable White Rose

Guildford A&DC II. Mannschaft

Wood Green

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Blackthorne Russia

3Cs

Wood Green Monarchs

Grantham Sharks

Celtic Tigers

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Cambridge University

Spirit of Atticus

Gonzaga

Anmerkungen 
 Insgesamt 10 Spieler der Vereine Guildford A&DC, Barbican Chess Club und Wood Green wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.
 Anna York-Weaving hieß bis zur Saison 2018/19 Anna York-Andersen.
 Richard York-Weaving hieß bis zur Saison 2018/19 Richard Weaving.
 David Howell, Chris Dorington und Roshan Gurjar haben keine Ranglistennummer.
 Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Saison nach sechs Runden abgebrochen.

Weblinks 
 Tabellen der Saison 2019/20 bei der 4NCL (englisch)
 Mannschaftsmeldungen bei der 4NCL (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2019
Schach 2020